L'Open mondial de snooker 2013 est un tournoi de snooker qui se déroule du 25 février au 3 mars 2013 à Haikou, en Chine. Mark Allen est le champion en titre. Il récidive en dominant en finale Matthew Stevens.

Dotation 

 Entre parenthèses, les points accordés aux têtes de série éliminées à ce stade de la compétition

Matchs d'invitation

Tableau final

Finale

Qualification 
La plupart des qualifications se déroulent du 18 à 21 décembre 2012 à la World Snooker Academy de Sheffield.

Notation
 A = joueurs amateurs (au cours de la saison 2012-13 qui ne sont pas qualifiés pour participer au circuit principal par leur classement mais via la Q School.

Centuries

Tableau final

Qualifications

Références 

Open mondial de snooker
Snooker en 2013
Sport en Chine en 2013
Haikou